Макси́м Босси́с (Босси, ; род. 26 июня 1955, Сент-Андре-Трез-Вуа, Вандея, Франция) — французский футболист. Провёл 76 матчей и забил 1 мяч за сборную Франции.

Карьера 
Боссис в основном запомнился незабитым пенальти на чемпионате мира 1982 в полуфинале с ФРГ. При счёте 4-4 Максим не забил одиннадцатиметровый, следующим бил немец Хорст Хрубеш, который реализовал свой удар и вывел свою сборную в финал.

С 1985 по 1992 год он был рекордсменом по количеству матчей за национальную сборную, позже его опередил Мануэль Аморос с 82 матчами.

Также Боссис владел рекордом сборной Франции по количеству игр на чемпионатах мира с 15-ю матчами. Позднее его рекорд был перекрыт Фабьеном Бартезом.

Достижения 
 Чемпион Франции: 1977, 1980, 1983
 Победитель Кубка Франции: 1979
 Финалист Кубка Франции: 1983
 Победитель Кубка Альп: 1982
 Чемпион Европы: 1984
 Футболист года во Франции: 1979, 1981

Примечания

Ссылки 
 
 Максим Боссис на официальном сайте l'equipe
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Расинг» Париж
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Сент-Этьен»